Пархомович — фамилия. Известные носители:

 Пархомович, Василий Михайлович (архиепископ Афанасий; 1828—1910) — епископ Православной Российской Церкви; архиепископ Донской и Новочеркасский (1894—1908).
 Пархомович, Владимир Игнатьевич (род. 1951) — советский легкоатлет.
 Пархомович, Олеся Михайловна (род. 1989) — российская футболистка.

См. также 
 Пархамович, Руслан Викторович (род. 1980) — белорусский государственный деятель. Министр архитектуры и строительства РБ.